Crocifisso – rappresentazione della figura di Gesù Cristo messo in croce ed è uno dei simboli più diffusi del Cristianesimo
 Crocifisso – scultura marmorea di Benvenuto Cellini eseguita tra il 1556 e il 1562
 Crocifisso – dipinto di Borghese di Piero Borghese realizzata nel Cinquecento
 Crocifisso – dipinto di Fermo Ghisoni da Caravaggio nel 1556 per la basilica di Sant'Andrea di Mantova;
 Crocifisso – opera lignea di Bussolo Abbazia Sant'Egidio realizzata tra il 1490 e il 1495
 Crocifisso – opera lignea di Bussolo Gromo realizzata tra il 1490 e il 1495
 Crocifisso – opera lignea attribuibile a un maestro intagliatore veneto, databile alla metà del XV secolo
 Crocifisso – opera lignea databile del XIV secolo ubicata presso la basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo
 Crocifisso – opera lignea databile tra il XII e il XIII secolo ubicata al Duomo di Cividale del Friuli
 Crocifisso – croce sagomata a tempera su tavola di Giovanni da Gaeta databile agli anni 1460
 Crocifisso – croce sagomata a tempera autore ignoto realizzata tra il XIV e il XV secolo
 Crocifisso – opera lignea databile tra il XIV e il XV secolo conservata nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento
 Crocifisso – opera lignea databile alla seconda metà del XVII secolo, conservata nella chiesa di Santa Chiara di Acquaviva delle Fonti
 Crocifisso – opera lignea del XII secolo proveniente dalla chiesa di Sant'Agnese di Sondalo